Клявер — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Клявер, Денис Ильич (род. 1975) — певец, музыкант, актёр и композитор, бывший участник группы «Чай вдвоём» (1994—2012), сын Ильи Клявера.
 Клявер, Илья Львович (более известен как Илья Олейников, 1947—2012) — советский и российский актёр кино, телевидения и эстрады, композитор, телеведущий.

См. также 
 Клевер (значения)

Примечания